Chris Newman může být:

 Chris Newman (zvukař) (* 1940) – americký filmový zvukař
 Chris Newman (kytarista) (* 1952) – britský kytarista
 Chris Newman (hudebník) (* 1953) – americký hudebník
 Chris Newman (umělec) (* 1958) – anglický umělec
 Chris Newman (herec) (* 1987) – irský herec
 Chris Newman (hokejista) (* 1990) – anglický hokejista